En anatomia, un septe (del llatí, saeptum = 'cosa que tanca') és una paret que divideix una cavitat o estructura en cavitats més petites. En són exemples el septe interatrial i el septe interventricular.

Anatomia